Biesiekierz (plaats), plaats in Polen
 Biesiekierz (gemeente), gemeente in Polen